Станіслав Чурило — ловчий краківський
 Станіслав Чурило — підкоморій львівський
 Станіслав Чурило — староста белзький

Чурили